Ковтун — запалення сальних залоз на голові, за якої волосся сплутується й злипається, або жмут збитого волосся, вовни, шерсті.
 Ко́втун — іменник, утворений від дієслова «ковтати». Той що ковтає.
 «Ковтуни» — рід пельменів, скоріше за все походить від «колдуни».

Прізвище 

Ковтун — українське прізвище.
 Ковтун Алла Анатоліївна — українська журналістка, медіа-менеджер, письменниця та видавчиня.
 Ковтун Андрій Миколайович — офіцер ЗС РФ, учасник вторгнення в Україну. Герой Російської Федерації.
 Ковтун Андрій Олександрович — радянський та український футболіст
 Ковтун Антон Миколайович — старший сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Ковтун Василь Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни..
 Ковтун Валерій Петрович — артист балету, балетмейстер. Народний артист СРСР
 Ковтун Віктор Іванович (1958) — український художник. Народний художник України
 Ковтун Владислав Вікторович — український футболіст
 Ковтун Володимир Гаврилович — український письменник, журналіст і громадський діяч
 Ковтун Геннадій Прокопович — український вчений. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 Ковтун Георгій Анатолійович — балетмейстер, хореограф.
 Ковтун Георгій Кирилович — український розвідник.
 
 Ковтун Євген Леонідович — молодший сержант запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковтун Іван Дмитрович (Юрій Вухналь, 1906—1937) — український письменник
 Ковтун Інна Миколаївна — українська журналістка
 Ковтун Карпо Іванович (1908—1936) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Ковтун Максим Володимирович — молодший лейтенант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Ковтун Микола Петрович (1922—1982) — український радянський скульптор.
 Ковтун Ніна Гнатівна ( 1925) — український архітектор.
 Ковтун Олександр Григорович (1985—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковтун Олександр Костянтинович (1979—2016) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковтун Олена Миколаївна (1964 р.) — російський літературознавець
 Ковтун Сергій Іванович — український галерист і громадський діяч у галузі культури
 Ковтун Сергій Леонтійович (1971—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Ковтун Станіслав Григорович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Ковтун Тетяна Іванівна (нар. 1943)  — український кінознавець, редактор, кандидат мистецтвознавства (1975)
 Ковтун Юрій Михайлович (1970) — російський футболіст і тренер

Примітки

Посилання 
 

Українські прізвища